Enrique Parada Salvatierra (4 de novembro de 1981) é um futebolista boliviano nascido em Huacaraje e atua como meio-campo no The Strongest. Também integra a Seleção de Futebol da Bolívia.

Títulos 
 San José
Campeonato Boliviano: 2007

Ligações externas 
Perfil em Ogol 
Perfil em Goal.com 
Perfil em Soccerway 
Bet365 

Futebolistas da Bolívia
Futebolistas do Club The Strongest
Futebolistas do Club Bolívar
Futebolistas do Club Deportivo San José